Кумен може означати:
 Кумен — органічна сполука ряду аренів
 Кумен — поселення у Словаччині